ISO 8859-5, genauer ISO/IEC 8859-5 auch bekannt als Kyrillisch, ist ein von der ISO zuletzt 1998 aktualisierter Standard für die Informationstechnik zur Zeichenkodierung mit acht Bit und der fünfte Teil der Normenfamilie ISO/IEC 8859.

ISO 8859-5 versucht, alle Zeichen der kyrillischen Alphabete abzudecken. Aus verschiedenen Gründen sind aber KOI8-R (Russisch), KOI8-U (Ukrainisch) und Windows-1251 weiter verbreitet. Im Juni 2014 verwenden 2,4 % aller Websites Windows-1251, ISO-8859-5 wird von weniger als 0,1 % verwendet.

Tabelle 

SP (space) auf Position 2016 ist das Leerzeichen, NBSP (no-break space, auch non-breaking space) auf Position A016 ist das geschützte Leerzeichen und SHY (soft hyphen) an Position AD16 ist der bedingte Trennstrich, der normalerweise nur am Zeilenende sichtbar ist.

Siehe auch 
 Vergleichstabelle der Zeichenkodierungen für Kyrillisch

Weblinks 
 Mapping bei Unicode.org

Einzelnachweise 

05